Mayapán bezeichnet:

 Mayapán, eine Maya-Ruinenstadt im mexikanischen Bundesstaat Yucatán
 Mayapán (Ort), ein moderner Ort im mexikanischen Bundesstaat Yucatán
 Municipio Mayapán, eine Verwaltungseinheit  im mexikanischen Bundesstaat Yucatán
 Liga von Mayapán, ein postklassisches Bündnis mehrerer Maya-Städte